Velika Veternička je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Novi Golubovec, Krapinsko-zagorska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 330 stanovnika te 99 obiteljskih kućanstava.

Izvori

Naselja u Krapinsko-zagorskoj županiji